Роджерс, Джон:
 Роджерс, Джон (ок. 1500—1555) — англиканский священник, переводчик Библии.
 Роджерс, Джон (1812—1882) — американский адмирал.
 Роджерс, Джон (1910—?) — британский хоккеист.
 Роджерс, Джон (1914—2004) — американский учёный.
 Роджерс, Джон — американский писатель.